Gminy w USA:
 Weimer (ang. Weimer Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Jackson
 Weimer (ang. Weimer Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes